Illyés Miklós (1950–2022), orvos, a placenta véráramlása, a vérnyomás-monitorozás és az érelmeszesedés területén szerzett hírnevet; a Magyar Artériás Stiffness Társaság alapítója
 Illyés Miklós (1972), olimpikon cselgáncsozó, a Magyar Judo Szövetség szakágvezetője, a Miskolci Vasutas Sport Club elnöke